Зубенки () — село,
Новачихский сельский совет,
Хорольский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5324883803. Население по переписи 2001 года составляло 40 человек.

Географическое положение 
Село Зубенки находится на расстоянии в 0,5 км от сёл Левченки и Остапенки и
в 1-м км от села Новоореховка (Лубенский район).
Рядом проходит железная дорога, станция Новоореховка в 1-м км.

История 
Зубенки образованы после 1945 из поселений Зубенька и Новый Поселок

Село указано на трехверстовке Полтавской области. Военно-топографическая карта.1869 года как хутор Остапенков

Примечания